Gawler kan syfta på följande platser:

Australien 

 Gawler, South Australia, stad i South Australia 
 Gawler (ort i Australien, Tasmanien), Central Coast, 
 Gawler (region), South Australia,

Nya Zeeland 

 Gawler Downs, berg, Canterbury, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Nya Zeelandförgreningar